Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Patty Schnyder che ha battuto in finale Lindsay Davenport 6(5)-7, 7-6(8), 6-3.

Teste di serie 

 Jennifer Capriati (secondo turno)
 Lindsay Davenport (finale)
 Justine Henin (semifinali)
 Assente

 Jelena Dokić (secondo turno)
 Kim Clijsters (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Anastasija Myskina (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 2002